Конотопы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Конотопы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Конотопы — деревня в Копыльском районе Минской области.

Украина 
 Конотопы — село в Сокальском районе Львовской области